Salillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Salillas (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar